F64 steht für:
 HMS Kingston (F64), britischer Zerstörer
 F64, Notation im ICD-10-Code, siehe Geschlechtsidentität#Störungen_der_Geschlechtsidentität

f/64 steht für:
 f/64, US-amerikanische Fotografenbewegung

Abkürzung